Stazione di Sakuragawa – stazione ferroviaria giapponese a Osaka
Stazione di Sakuragawa – stazione ferroviaria giapponese a Higashiōmi